Toponímia:
 Kingsland (Arkansas), localitat estatunidenca
 Kingsland (Geòrgia), localitat estatunidenca
 Kingsland (Texas), localitat estatunidenca